Luca de Tena o similar puede corresponder a:

Lugares 
 Glorieta de Luca de Tena (Sevilla), espacio en el Parque de María Luisa de Sevilla (frente a la Plaza de España).

Personas 
 Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio (1861-1929), primer marqués de Luca de Tena, periodista y empresario español que contribuyó con sus publicaciones a la renovación de la prensa española de su época.
 Juan Ignacio Luca de Tena (1897-1975), segundo marqués de Luca de Tena, comediógrafo, diplomático, y periodista español.
 Torcuato Luca de Tena (1923-1999), marqués de Luca de Tena, escritor y periodista español.
 Guillermo Luca de Tena (1927-2010), periodista español, presidente de honor del Grupo Vocento, y expresidente de Prensa Española, editorial del diario ABC.
 Cayetano Luca de Tena y Álvarez Ossorio (1862-1911), político español miembro del Partido Liberal.
 Cayetano Luca de Tena y Lazo (1917-1999), director teatral español.
 Juan Carretero Luca de Tena (1890-1952), periodista español.
 África Luca de Tena, actriz española de teatro, cine y televisión.
 Eduardo Luca de Tena (1892-1973), empresario y político español que desempeñó el cargo de Alcalde de Sevilla durante la dictadura de Francisco Franco (4 de junio de 1939 – 4 de diciembre de 1940).
 Belén Boville Luca de Tena (1962-), escritora y periodista española, con dedicación a política internacional sobre fármacos y substancias psicoactivas, y también dedicada a periodismo ambiental (educación ambiental).

Títulos nobiliarios 
 Marquesado de Luca de Tena, título nobiliario español creado el 14 de marzo de 1929 por el rey Alfonso XIII, y otorgado al empresario y periodista Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio, fundador y director del periódico "ABC" y de "Prensa Española".

Premios y distinciones 
 Anexo:Premio Luca de Tena, premio otorgado por el diario español ABC a las trayectorias periodísticas sobresalientes en la defensa de los valores del diario: innovación técnica, exigencia literaria, e independencia informativa.